Косьмово — название населённых пунктов:

Россия 
 Косьмово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Косьмово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Верхнее Косьмово
 Нижнее Косьмово